Тамале может означать:
 Тамале — город в Гане.
 Тамале — аэропорт, обслуживающий город Тамале.
 Тамале — футбольный стадион в городе Тамале.
 Тамале — политехникум в городе Тамале.
 Тамале — блюдо латиноамериканской кухни.